Okręty US Navy o nazwie USS  "Aroostook":

Pierwszy "Aroostook" (1861) był parową kanonierką o napędzie śrubowym i drewnianym kadłubie.
Drugi "Aroostook" (CM-3) był stawiaczem min, który pozostawał w służbie w latach 1917 - 1931.
Trzeci "Aroostook" (AOG-14) był tankowcem służącym do przewozu benzyny, który pozostawał w służbie w latach 1943 - 1945.
Aroostook